

Anno 
 1905 – (MCMV in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1905 a.C.

Matematica 
 1905 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1905 Ambartsumian – asteroide della fascia principale del sistema solare